APH steht für:
 Antepartum haemorrhage, siehe Peripartale Blutung
 American Printing House for the Blind
 A.P. Hill Army Airfield (IATA-Code), militärisches Flugfeld von Fort A.P. Hill bei Bowling Green (Virginia), Caroline County (Virginia)

APh steht für:
 Angewandte Physik
 L’Année philologique

aph steht für:
 Athpare (ISO-639-3-Code), eine der Kiranti-Sprachen

Abkürzung